De Wereldgroep is het hoogste niveau van de Davis Cup competitie van 2018. De verliezers van de eerste ronde spelen een play-off om in de wereldgroep te blijven en de winnaars gaan verder met de kwartfinales en handhaven zich in de wereldgroep.

Loting

Eerste ronde

Frankrijk vs. Nederland

Japan vs. Italië

Spanje vs. Groot-Brittannië

Australië vs. Duitsland

Kazachstan vs. Zwitserland

Kroatië vs. Canada

Servië vs. Verenigde Staten

België vs. Hongarije

Kwartfinales

Italië vs. Frankrijk

Spanje vs. Duitsland

Kroatië vs. Kazachstan

Verenigde Staten vs. België

Halve finales

Frankrijk vs. Spanje

Kroatië vs. Verenigde Staten

Finale

Frankrijk vs. Kroatië